Shaquille Quarterman – giocatore di football americano statunitense
 Simon Quarterman – attore britannico
 Tim Quarterman – cestista statunitense